Вель может обозначать:

Топонимы 
 в России
 Вель — река в Архангельской области, приток Ваги.
 Вель — река в Архангельской области, приток Кёлды.
 Вель (другое название Велью) — река в Республике Коми, приток Печоры.
 Вель-Игль — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Вель-Юган — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.

 во Франции
 Вель — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.
 Вель () — река во Франции, приток реки Эна.
 Вель () — река во Франции, приток реки Сона.
 Вель-ле-Шатель — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. 
 Вель-сюр-Мозель — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Вель-э-Комон — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. 
 Вель — деревня на острове Футуна. 

 в Азербайджане
 Вель — село Лянкяранского района Азербайджана

Другое 
 Вель, Гастон (1872—1948) — французский режиссёр, сценарист, актёр.
 Вель — Рестон-Ист — конечная эстакадная станция Вашингтонгского метро на Серебряной линии.

См. также 
 Вейл